

Уфа — річка в Челябінській та Свердловській областях та Башкортостані, права притока Білої
 Уфа — місто, столиця республіки Башкортостан
 Уфа — аеропорт у місті Уфа
 Уфа — залізнична станція у місті Уфа

Див. також 
 Красноуфімськ
 Уфа-Шигірі